Фа́ррелл () — прізвище ірландського походження, бере початок від ірландського клану Farrell або O'Farrell ().

Відомі носії:
  (;  1952) — ірландська співачка, представниця Ірландії на конкурсі пісні Євробачення 1971.
 Боббі Фаррелл (; 1949—2010) — ді-джей, танцюрист, бек-вокаліст, учасник гурту Boney M.
 Гленда Фаррелл (; 1904—1971) — американська акторка, володарка премії «Еммі» (1963).
 Девід Фаррел (;  1977) — бас-гітарист американського гурту Linkin Park.
 Едельміро Хуліан Фаррелл (; 1887—1980) — аргентинський військовик, політичний діяч.
 Івонн Фаррелл (;  1951) — ірландська архітекторка, одна із засновниць студії «Grafton Architects».
 Кевін Фаррелл (;  1947) — ірландсько-американський кардинал.
 Колін Фаррелл (;  1976) — ірландський кіноактор.
 Майкл Фаррелл (; 1902—?) — ірландський футболіст, нападник.
  (, ; 1957—1989) — активістка Ірландської республіканської армії.
 Марго Фаррелл (;  1990) — французька плавчиня, олімпійська медалістка (2012).
  (, уроджений Ніколас Фрост, ;  1955) — англійський актор.
  (, уроджений Перец Бернштейн, ;  1959) — американський співак, фронтмен рок-гурту Jane's Addiction.
 Террі Фаррелл (;  1963) — американська актриса і модель.
 Чарльз Фаррелл (; 1901—1990) — американський актор німого та раннього звукового кіно.

Топонім 

 Фаррелл — місто, штат Пенсільванія
 Фаррелл — переписна місцевість, штат Міссісіпі

Див. також 
 Фаррелл Вільямс ( відомий як Skateboard P, або Pharrell; 1973) — американський співак, репер, продюсер і музикант.